Хоккей с шайбой на зимних Азиатских играх 2011 — соревнование по хоккею с шайбой в рамках 7-х зимних Азиатских игр (2011).

Медалисты

Мужчины

Топ-дивизион

Премьер-дивизион

Женщины

Ссылки 
 Официальная страница IIHF, посвящённая хоккею с шайбой на зимних Азиатских играх 2011 года

2011
Азиатские игры 2011
Азиатские игры